Бланжи-ле-Шато () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 6878 человек.

Код INSEE кантона 1405. Всего в кантон Бланжи-ле-Шато входило 15 коммун, из них главной коммуной являлась Бланжи-ле-Шато.

Коммуны кантона 

 Бланжи-ле-Шато — население 664 чел.
 Бонвиль-ла-Луве — население 768 чел.
 Кокенвилье — население 809 чел.
 Фьервиль-ле-Парк — население 225 чел.
 Ле-Брёй-ан-Ож — население 939 чел.
 Ле-Бревдан — население 151 чел.
 Ле-Фольк — население 260 чел.
 Ле-Мений-сюр-Бланжи — население 179 чел.
 Ле-Торкен — население 400 чел.
 Лез-Отьё-сюр-Калон — население 313 чел.
 Манерб — население 469 чел.
 Манвиль-ла-Пипар — население 316 чел.
 Нороль — население 264 чел.
 Сент-Андре-д’Эберто — население 450 чел.
 Сен-Фильбер-де-Шан — население 671 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос